

Mitologia greca
 Leucippe – figlia di re Minia e sorella di Arsinoe ed Alcitoe. Uccise il figlio Ippaso
 Leucippe (o Euridice) – moglie di Ilo e madre di Laomedonte e Temiste
 Leucippe (o Strimo) – moglie di Laomedonte e madre di Podarce ossia di (Priamo)
 Leucippe – figlia di Testore e sorella di Calcante e Teonoe. Sacerdotessa di Apollo
 Leucippe – moglie di Testio e madre di Ificlo, Leda ed Altea.
 Leucippe – moglie di Evenor e madre di Clito, nella leggenda di Atlantide
 Leucippe – madre di un re egiziano avuto da Efesto
 Leucippe – oceanina che assistette al rapimento di Persefone da parte di Ade

Note